Howell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Howell Township (Arkansas)
 Howell Township (Michigan)
 Howell Township (Missouri)
 Howell Township (New Jersey)
 Howell Township (North Dakota)